D79 steht für:
 HMCS Saguenay (D79), Zerstörer der Royal Canadian Navy
 HMS Puncher (D79), Geleitflugzeugträger der britischen Marine

D79